Carmagnola steht für:

 Carmagnola (Piemont), einen Ort im italienischen Piemont
 Carmagnola (Spolie), einen Porphyrkopf am Markusdom

Carmagnola ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Bussone da Carmagnola, (~1385–1432), italienischer Heerführer
 Gladys Carmagnola († 2015), paraguayische Schriftstellerin